Кэ́ссиди, Кессиди, Кассиди () — ирландская фамилия:
 Кэссиди, Билл (род. 1957) — американский врач и политик.
 Кэссиди, Бутч (1866—1908?) — известный американский грабитель банков, поездов, а также лидер банды «Дыра в стене».
 Кэссиди, Джек (настоящее имя Джон Джозеф Эдвард Кэссиди; 1927—1976) — американский певец и актёр.
 Кэссиди, Джеральд (род. 1940) — американский лоббист, основатель и исполнительный директор компании «Cassidy&Associates».
 Кэссиди, Джилл (род. 1996) — американская порноактриса.
 Кэссиди, Джо (1872—1941) — шотландский футболист.
 Кэссиди, Джоанна (урожденная Джоанна Вирджиния Кэски; род. 1945) — американская актриса.
 Кэссиди, Дэвид (1950—2017) — американский актёр и певец.
 Кэссиди, Кристофер (род. 1970) — американский астронавт.
 Кэссиди, Кэти (род. 1986) — американская киноактриса, певица и фотомодель.
 Кэссиди, Лори (1923—2010) — английский футболист.
 Кэссиди, Натали (род. 1983) — английская актриса, певица, журналистка и телеведущая.
 Кэссиди, Нил (1926—1968) — одна из важнейших фигур поколения битников 50-х и психоделического движения 60-х.
 Кэссиди, Орла (род. 1968) — американская актриса.
 Кэссиди, Ракель (род. 1968) — английская актриса.
 Кэссиди, Рэффи (род. 2002) — английская актриса.
 Кэссиди, Тед (Теодор Кроуфорд Кэссиди; 1932—1979) — американский киноактёр.
 Кэссиди, Эва (1963—1996) — американская певица.
 Кассиди, Эдуард Идрис (1924—2021) — австралийский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Кэссиди, Элейн (род. 1979) — ирландская актриса.

Псевдоним 
 Кэссиди (род. 1980) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Хопалонг Кэссиди — вымышленный ковбой, первоначально появившийся в 1904 году как главный герой одного из рассказов американского писателя Кларенса Малфорда.
 Клетус Кэссиди — злодей из «Человека-Паука»

См. также 
 «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» — американский кинофильм режиссёра Джорджа Роя Хилла, вышедший на экраны в 1969 году.
 Кессиди